Герасимов Сергій:
 Герасимов Сергій Аполлінарійович — радянський кінорежисер, Герой Соціалістичної Праці.
 Герасимов Сергій Володимирович — російський художник.
 Герасимов Сергій Герасимович — повний кавалер ордена Слави.
 Герасимов Сергій Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Сергій Іванович — повний кавалер ордена Слави.
 Герасимов Сергій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.

Див. також 
 Герасимов

Сторінки зі списками однофамільців-тезок